O nome Lekima foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Lekima é um nome dado pelo Vietnã, que é usado para designar um árvore que dá frutos que lembram uma "gema de ovo".

 Tufão Lekima (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que atingiu Taiwan e China.
 Tufão Lekima (2007) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 que atingiu as Filipinas e Vietnã, causando pelo menos 91 fatalidades.
 Tufão Lekima (2019) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que atingiu, principalmente, as Filipinas, Taiwan e o leste da China, causando pelo menos 80 fatalidades.

Desambiguação